Een verkeersweg:
A37 (Duitsland), zie Bundesautobahn 37
A37 (Groot-Brittannië)
A37 (Nederland), zie Rijksweg 37
A37 (Noord-Ierland)
A37 (Portugal)
A-37 (Spanje)
AP-37 (Spanje)